Валаа́мка, сиг валаамский, зобатый сиг () — вид пресноводных рыб из рода сигов.

Самцы могут достигать в длину 55 см и веса 2 кг. Питаются планктоном и донными беспозвоночными — мизиды, бокоплавы, личинки хирономид.

Обитают в пресноводных водоёмах Европы в Германии, Польше, Финляндии и России. На территории России встречаются на глубине Онежского и Ладожского озёр.

Максимальная продолжительность жизни 20 лет. Нерест случается в конце ноября — начале декабря..

Примечания

Литература 
 

Сиги
Животные, описанные в 1863 году
Рыбы Европы